Штукенберг () — німецьке прізвище.

 Штукенберг Антон Антонович (* 1867 — † 1942) — російський гірничий інженер та геолог
 Штукенберг Антон Іванович (* 1816 — † 1887) — російський інженер-шляховик, будівельник  Миколаївській залізниці, батько  А. А. Штукенберга та О. А. Штукенберга 
 Штукенберг Євген Антонович (* 1859 — † ?) — російський архітектор
 Штукенберг Іван Федорович (* 1788 — † 1856) — російський географ, батько  А. І. Штукенберга
 Штукенберг Олександр Антонович (* 1844 — † 1905) — російський геолог та палеонтолог
 Штукенберг Фріц (* 1881 — † 1944) — німецький художник-експресіоніст

Німецькі прізвища